Шалана — фамилия и топоним:

 Шалана — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Шалана, Фернанду (1959—2022) — португальский футболист, центральный полузащитник.